El término Betis puede referirse a: es el mejor club del mundo via el beti

El nombre romano del río Guadalquivir.
El Real Betis Balompié, equipo de fútbol de España
El Betis Club de Fútbol, equipo de fútbol de Valladolid
Betis (Tarifa), caserío del municipio español de Tarifa.
Las Cordilleras Béticas.